

Geografia

Italia
 Noto – comune italiano in provincia di Siracusa
 Noto Antica – antico abitato di Noto distrutto a seguito del terremoto del 1693
 Noto Bagni – stazione ferroviaria della dismessa ferrovia Noto-Pachino
 Noto Marina – stazione ferroviaria della dismessa ferrovia Noto-Pachino

Giappone
 Aeroporto di Noto – aeroporto regionale giapponese 
 Noto – cittadina del distretto di Hōsu in Giappone
 Noto – provincia scomparsa del Giappone
 Penisola di Noto – penisola che si protende a nord nel mare del Giappone

Persone
 Noto, presumibilmente il vero nome del re bretone Dionoto
 Alva Noto (1965) – artista e compositore tedesco
 Fortunato Di Noto (1963) – presbitero italiano, fondatore dell'Associazione Meter
 Giovanni Noto (1902-1985) – incisore italiano
 Lia Pasqualino Noto (1909-1998) – pittrice, collezionista d'arte e gallerista italiana
 Mamiko Noto (1980) – doppiatrice giapponese
 Michele De Noto (1864-1937) – linguista, glottologo e drammaturgo italiano
 Sam Noto (1930) – trombettista statunitense
 Silvio Noto (1925-2000) – attore, doppiatore e personaggio televisivo italiano
 Vincenzo Noto (1944-2013) – scrittore, religioso, giornalista e missionario italiano 
 Vito Noto (1955) – designer italiano

Altro
 20625 Noto – asteroide della fascia principale
 Noto – vento del sud, più conosciuto come Austro
 Noto, oppure Austro od Ostro – figura della mitologia greca
 Noto – vino a denominazione di origine controllata

Altri progetti